Zepos ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Zepos (* 1931), griechischer Diplomat
 Ioannis Zepos (1871–1946), griechischer Jurist und Rechtshistoriker
 Panagiotis Zepos (1908–1985), griechischer Rechtswissenschaftler und Politiker